Hyère steht für:

 Hyère (Aulne), ein Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Aulne
 Hyère (Leysse), ein Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Leysse

Siehe auch:
 Hyères